

Залеське — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Залеське — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Залеське — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства